Mizumoto ist der Familienname folgender Personen:

 Clive H. Mizumoto († 2006), japanischer Tontechniker
 Hiroki Mizumoto (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Katsunari Mizumoto (* 1990), japanischer Fußballspieler